Plero kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisída Prasonísi (ö i Grekland, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, lat 37,05, long 27,08), 
 Nisída Plevró, ö, Thessalien, 

Robotskapade Greklandförgreningar